Рейс 40 может иметь следующие значения:
 Рейс 40 Somali Airlines
 Рейс 40 Аэрофлота